Régi Szent János-kórház (1713–1949) egykori budapesti kórház a II. kerületben, a Széna téren
 Szent János Kórház (1898–) működő budapesti kórház a XII. kerület Kútvölgy városrészében